Эвальд Лауридсен (или Лауритсен; , годы жизни неизвестны) — датский шахматист. В период с середины 1940-х по конец 1950-х гг. входил в число сильнейших шахматистов Дании. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Дании (1952 и 1953 гг.). В составе сборной Дании участник международных матчей и командных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Э. Лауридсена на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века